Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2006 du tournoi de Wimbledon.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 En raison de blessure, Guillermo Coria, Igor Andreev, Taylor Dent, Carlos Moyà et Nicolas Kiefer ne participent pas à ce tournoi du Grand Chelem.

Pendant le tournoi

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2006
Tennis en Angleterre en 2006
Wimbledon Simple messieurs
Tennis en juin 2006
Tennis en juillet 2006